Крушчица () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 989 жителей (по переписи населения 1991 года — 1185 жителей).

Географическое положение 
Крушчица находится на северо-восточной окраине общины Бела-Црква, близ государственной границы с Румынией, на расстоянии 5 км к северо-востоку от административного центра общины — города Бела-Црква.

История 
Крушчица одно из группы старых сёл Баната, впервые упоминается в 1660 году. У села за его долгую историю часто менялось название. В Крушчице в 1808 году произошёл бунт крушчицких граничар (известный ещё и как Крушчицкое восстание) под руководством дьякона Димитрия Джорджевича и отставного капитана Марияна Йовановича. Бунт возник под влиянием сербского восстания, но был быстро подавлен, а его участники казнены.

В селе Крушчица родились несколько известных участников национально-освободительного движения — Сава Мунчан, Станка Мунчан и Жарко Златар.

Демография 
В селе Крушчица, по переписи 2002 года проживали 801 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 40,7 лет (38,1 года у мужчин и 43,1 года у женщин). В селе есть 338 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,93.

Фото

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины